berkenmarmerbladroller
 bruine marmerbladroller
 donkere marmerbladroller
 grijze marmerbladroller
 noordse marmerbladroller
 variabele marmerbladroller
 wilgenmarmerbladroller
 zwartwitte marmerbladroller